Questa è la lista degli episodi della serie anime Inazuma Eleven: Orion no Kokuin, sesta della saga di Inazuma Eleven, tratta dall'omonimo videogioco. È iniziata dopo la fine della serie Inazuma Eleven Ares no Tenbin Viene trasmessa in Giappone su TV Tokyo dal 5 ottobre 2018. È inedita in Italia.

Episodi 

Stagioni di Inazuma Eleven